Ори (, Aury, Haury, Ory) — многозначный термин.

Географические названия 
 Ори (Изер) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона—Альпы; департамент коммуны — Изер.

Персоналии 
 Ори, Делишес (род. 1997) — английский боксёр-любитель, нигерийско-российского происхождения.
 Ори, Доминик (1907—1998) — французская писательница, переводчик, редактор.
 Ори, Кид (1886—1973) — американский джазовый тромбонист.
 Ори, Ларри (1905—1952) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Ори, Меган (род. 1982) — канадская актриса кино и телевидения.
  (род. 1966) — швейцарский астроном.
 Ори, Огюст (1910—2002) — французский филолог и переводчик.
 Ори, Паскаль (род. 1948) — французский историк, член Французской академии с 2021 года.
 Ори, Уильям (род. 1970) — суринамский шашист.
 Ори, Эрик Александер (род. 1968) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника, и тренер.
 Исраэль Ори (1658—1711) — деятель армянского освободительного движения.

См. также 
 Toyota Auris